Drjanowec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Drjanowec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Razgrad
 Drjanowec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Ruse
 Drjanowec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Smolan